Christian Delachet – ex calciatore francese
 Jacques Delachet – calciatore francese
 Jackie Delachet – ex cestista e allenatrice di pallacanestro francese